Влади́мир Гео́ргиевич Поляко́в: Поляков, Владимир Георгиевич (в монашестве Венедикт; 1884—1963) — епископ РПЦ, архиепископ Житомирский и Овручский.
 Поляков, Владимир Георгиевич (род. 1949) — советский и российский учёный-онколог, академик РАМН и РАН.